oszczep (broń)
 oszczep (konkurencja sportowa)
 oszczep (przyrząd sportowy)
 Oszczep – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim

Linki zewnętrzne